NIC, como acrónimo, puede referirse a:

 La NIC (del inglés Nursing Interventions Classification), la clasificación de procedimientos de enfermería; clasificación global, estandarizada y codificada de las intervenciones realizadas por los enfermeros.
 Los NIC (del inglés new industrialized countries), los países recientemente industrializados; término socioeconómico empleado por economistas y estudiosos de las ciencias políticas aplicado a ciertos países del mundo.
 La NIC (del inglés Network Interface Card), la tarjeta de red; componente de hardware que conecta una computadora a una red informática.
 El NIC (del inglés Network Information Center), el centro de información de red; operador de registro de los dominios de nivel superior del sistema de nombres de dominio (DNS) de Internet.
 La neoplasia cervical intraepitelial (NIC), crecimiento anormal y pre-canceroso de células escamosas en el cuello uterino.
 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que regulan los principios de esta materia a nivel internacional.

Además, puede hacer referencia a:
 NIC, código de tres letras correspondiente a  Nicaragua según el estándar ISO3166-1.
 NIC, código IATA del Aeropuerto de Nicosia.